Sangiustinesi – abitanti di San Giustino (Italia)
Sangiustinesi – abitanti di San Giustino Valdarno